Adolf Schulten (1870-1960), arqueòleg i historiador alemany, estudiós de Tartessos
 Johann Wilhelm Schulten (1821–1875), jugador d'escacs alemany-estatunidenc